Орпингтон ( — «победа»):

Географические названия 
 Орпингтон — пригород Лондона.

Зоология 
 Орпингтон - мясо-яичная порода кур.